Сорн Давин (род. 6 февраля 1992) — камбоджийская тхэквондистка, знаменосец команды Камбоджи на Олимпиаде 2012 года.

Карьера 
На Олимпиаде в 2012 году приняла участие в соревнованиях среди женщин в весовой категории свыше 67 кг. В первом же круге уступила мексиканке Марие Эспиносе.

Тренируется вместе со своей сестрой Сорн Сивмей.

Примечания

Ссылки 
 С. Давин на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года

Тхэквондисты Камбоджи
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года